Rudniki bezeichnet einen Stadtbezirk und Dörfer

Polen
 Rudniki (Gdańsk) (dt. Bürgerwiesen und Plehnendorf), ein Stadtbezirk von Danzig

Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Rudniki (Susz), ein Weiler der Gmina Susz

Woiwodschaft Großpolen:
 Rudniki (Opalenica), ein Dorf der Gmina Opalenica

Woiwodschaft Heiligkreuz:
 Rudniki (Łopuszno), ein Dorf der Gmina Łopuszno im Oowiat Kielecki
 Rudniki (Baćkowice), ein Dorf der Gmina Baćkowice im Powiat Opatowski
 Rudniki (Połaniec), ein Dorf der Gmina Połaniec im Powiat Staszowski

Woiwodschaft Łódź:
 Rudniki (Witonia), ein Dorf der Gmina Witonia im Powiat Łęczycki
 Rudniki (Pęczniew), ein Dorf der Gmina Pęczniew im Powiat Poddębicki

Woiwodschaft Lublin:
 Rudniki (Międzyrzec Podlaski), ein Dorf der Landgemeinde Międzyrzec Podlaski

Woiwodschaft Masowien:
 Rudniki (Repki), ein Dorf der Gmina Repki im Powiat Sokołowski
 Rudniki (Tłuszcz), ein Dorf der Gmina Tłuszcz im Powiat Wołomiński

Woiwodschaft Oppeln:
 Rudniki (Powiat Oleski), ein Dorf und Gemeindesitz; siehe Gmina Rudniki

Woiwodschaft Podlachien:
 Rudniki (Zawady), ein Dorf der Gmina Zawady im Powiat Białostocki
 Rudniki (Raczki), ein Dorf der Gmina Raczki im Powiat Suwalski
 
Woiwodschaft Pommern:
 Rudniki (Przechlewo), ein Dorf der Gmina Przechlewo im Powiat Człuchowski
 Rudniki (Ryjewo), ein Dorf der Gmina Ryjewo im Powiat Kwidzyński

Woiwodschaft Schlesien:
 Rudniki (Koniecpol), ein Dorf der Gmina Koniecpol im Powiat Częstochowski
 Rudniki (Rędziny), ein Dorf der Gmina Rędziny im Powiat Częstochowski
 Rudniki (Włodowice), ein Dorf der Gmina Włodowice im Powiat Zawierciański

Woiwodschaft Westpommern:
 Rudniki (Choszczno), ein Dorf der Gmina Choszczno

Andere Länder
 Rūdninkai (), ein Dorf in der Rajongemeinde Šalčininkai, Kreis Vilnius, Litauen 
 Rudniki (Pruschany), Ortschaft im Rajon Pruschany, Breszkaja Woblasz, Weißrussland

Siehe auch:
 Rudnyky